Роџер Федерер је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Мардија Фиша резултатом 6:7(5:7), 7:6(7:1), 6:4.

Носиоци

 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Новак Ђоковић (четвртфинале)
 Роџер Федерер (победник)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Робин Седерлинг (треће коло)
 Николај Давиденко (четвртфинале)
 Томаш Бердих (треће коло)
 Фернандо Вердаско ''(друго коло)

<li> Енди Родик (полуфинале)
<li> Давид Ферер (треће коло)
<li> Марин Чилић (прво коло)
<li> Михаил Јужни (прво коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Николас Алмагро (прво коло)
<li> Иван Љубичић (прво коло)
<li> Гаел Монфис (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2010.